Heroes kan syfta på:

Musikalbum
"Heroes" – ett musikalbum av David Bowie från 1977
Heroes (album av Tom Paxton) – ett musikalbum av Tom Paxton från 1978
Heroes (musikalbum av Sabaton) – ett musikalbum av Sabaton från 2014

Musikstycken
 "Heroes" (David Bowie-sång) – en titelspåret från David Bowies musikalbum "Heroes"
Heroes (Elena Paparizou) – en sång framförd av Elena Paparizou
Heroes (Måns Zelmerlöw) – en sång framförd av Måns Zelmerlöw

Film och TV
Imaginary Heroes – en film från 2004
Heroes (TV-serie) – en TV-serie från NBC som startade år 2006

Datorspel
Heroes of Might and Magic – en datorspelsserie